Иван Ксенофонтович Капустян — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1918 году в селе Фёдоровка. Член КПСС с 1942 года.

С 1935 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1929—1991 гг. — бригадир цеха сахарного завода, участник Великой Отечественной войны, председатель районного совета Осоавиахима, директор МТС, заместитель заведующего отделом ЦК КП Киргизии, второй секретарь Ошского, председатель Ошского облисполкома, первый заместитель Председателя Совета Министров Киргизской ССР, заместитель заведующего Аграрного отдела ЦК КПСС.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 7-го созыва.

Умер в Москве в 2015 году.

Ссылки 
 Капустян, Иван Ксенофонтович. Аграрная политика КПСС [Текст] : ускорение научно-технического прогресса / И. К. Капустян, Г. Ф. Хаценков. — Москва : Советская Россия, 1987. — 239, [1] с. ; 18 см.
 Депутаты Верховного Совета СССР, Том 7. — Изд-во «Известия Советов депутатов трудящихся СССР». — 1966. — с. 197.
 Капустян

Вторые секретари Ошского обкома КП Киргизии
Председатели Ошского облисполкома
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Делегаты XXIII съезда КПСС